Monoposthioides är ett släkte av rundmaskar. Monoposthioides ingår i familjen Monoposthiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Monoposthioides